3D (от английски: 3-dimensional, означаващо триизмерен, тримерен) може да се отнася за:
 Триизмерно пространство – обемно пространство
 Триизмерен филм
 Триизмерна телевизия – технологична иновация, придаваща на телевизионното изображение дълбочина на образа
 Триизмерен печат – технология за обемно отпечатване на детайли
 Триизмерно моделиране – процес на изработка на триизмерен обект посредством специализиран софтуер
 Триизмерна компютърна графика – компютърна графика, използваща тримерно представяне на геометрични данни
 3D Studio MAX – софтуер за 3D компютърна графика